Seras Victoria (Serasu Bikutoria en V.O., son véritable nom étant Celas et non Seras, comme on peut le voir écrit à la  de  est un des personnages principaux du manga et des animés Hellsing, présentée dès le début en tant qu'élément d'une unité spéciale de police, puis en tant que vampire sous les ordres de l'organisation Hellsing. Étant surnommée "la mauviette" par ses collègues, elle est la seule survivante d'une intervention sur le secteur de Cheddar. Elle y réchappe, mais en se mettant à l'abri elle croise, dans l'église du village, un vampire de forme vulgaire, avant qu'Alucard n'intervienne.

Elle fut mordue par Alucard, qui lui laissa apparemment le choix, afin d'être sauvée d'une blessure fatale. Ce dernier devient donc son maître et la fait rejoindre par la suite les rangs de l'organisation Hellsing aux côtés de Sir Integra Fairburke Wingates Hellsing (directrice de l'Organisation), Walter C. Dornez (le majordome) et des membres et milices armées. Surnommée "Miss force de l'ordre" par son nouveau mentor, elle y découvre sa force, ses pouvoirs, de nombreux personnages et ce au fur et à mesure tout en étant apprentie vampire. 

Cependant, avec un comportement de dégout et d'horreur pour sa soif du sang, représentant symboliquement la perte de son côté Humain, elle est le personnage qui donne un ton de narration et de psychologie à l'histoire.

Voir aussi 
 Personnages de Hellsing

Personnage de Hellsing
Chasseur de vampires de fiction
Vampire de fiction
Policier de fiction

en:Seras Victoria